L'Union sportive municipale senlisienne est un club français de football fondé le  et basé à Senlis dans la région des Hauts-de-France. 

Senlis sort des divisions régionales en 1970 et évolue alors plusieurs saisons en division 3 et en division 4. Ce club picard évolue ensuite à plusieurs reprises en CFA2 (D5), et une fois en CFA (D4) lors de la saison 1999/2000. Après plusieurs mauvaises saisons, l'USMS tombe en promotion d'honneur de la Ligue de Picardie (D7).

Le club atteint par trois fois le stade des trente-deuxièmes de finale de la Coupe de France, en 1985, 1987 et 2018.

Repères historiques 
  : naissance de lÉtoile sportive senlisienne, sous la présidence d'Alexandre Couvreur
  : le club est affilié à la naissante Fédération française de football.
  : l'Étoile devient le Club sportif senlisien.
  : le club et l'Union sportive de Saint-Rieul fusionnent sous l'appellation d'''Entente sportive senlisienne.
  : l'entente prend le nom dUnion sportive municipale senlisienne''.
1967/1968 : Promotion en division d'honneur de Picardie. Le club évolue pour la première fois de son histoire à ce niveau. Il est vrai qu'entre 1919 et 1966, les clubs picards jouaient dans le championnat du Nord et qu'il était très difficile pour Senlis, comme pour les autres clubs picards, de se faire une place dans la hiérarchie aux côtés des grosses écuries du Nord-Pas-de-Calais.
1968/1969 :  de division d'honneur de Picardie
1969/1970 :  de division d'honneur de Picardie et promotion en division 3.
1970/1971 :  de division 3 groupe Nord et relégation en division d'honneur de Picardie.
1977/1978 :  de division d'honneur de Picardie et promotion en division 4.
Avril|1979 : Inauguration du nouveau stade municipal.
1978/1979 : Champion du groupe B de division 4 sous la conduite de l'entraîneur André Gourlay (au club depuis 1972), et promotion en division 3. 
1979/1980 :  de division 3 groupe Nord.
1980/1981 :  de division 3 groupe Nord.
1981/1982 :  de division 3 groupe Nord.
1982/1983 :  de division 3 groupe Nord et relégation en division 4.
1983/1984 :  de division 4 groupe A.
  : élimination en trente-deuxièmes de finale de la Coupe de France par l'Olympique de Marseille aux tirs au but.
1984/1985 :  de division 4 groupe A.
1985/1986 :  de division 4 groupe A.
  : élimination en trente-deuxièmes de finale de la Coupe de France par le FC Rouen (1-0).
1986/1987 :  de division 4 groupe A et promotion en division 3.
1987/1988 :  de division 3 groupe Est et relégation en division 4.
1988/1989 :  de division 4 groupe B.
1989/1990 :  de division 4 groupe B et relégation en division d'honneur.
1990/1991 :  de division d'honneur de Picardie.
1991/1992 :  de division d'honneur de Picardie.
1992/1993 :  de division d'honneur de Picardie.
1993/1994 : Champion de Picardie et promotion en nationale 3 (D5).
1994/1995 :  de nationale 3 groupe A.
1995/1996 :  de nationale 3 groupe B
1996/1997 :  de nationale 3 groupe B.
1997/1998 :  de CFA2 groupe A.
1998/1999 :  de CFA2 groupe A et promotion en CFA (D4).
1999/2000 :  de CFA groupe A et relégation en CFA2 (D5).
2000/2001 :  de CFA2 groupe B.
2001/2002 :  de CFA2 groupe B et relégation en division d'honneur (). 
2005/2006 : Relégation en promotion d'honneur ().
2006/2007 : Promotion en Division d'Honneur ().
2007-2008 : Division d'Honneur (7e)
2008-2009 : Relégation en Promotion d'Honneur (11e D.H.)
2009-2010 : Promotion d'Honneur 
2010-2011 : Promotion en Division d'Honneur ( P.H.)
2011-2012 : Division d'Honneur ()
2012-2013 : Division d'Honneur ()
2013-2014 : Division d'Honneur ()
2014-2015 : Division d'Honneur ()
2015-2016 : Division d'Honneur (). Montée en CFA 2
2016-2017 :  de CFA 2 Groupe C
2017-2018 :  de National 3 Groupe Hauts-de-France
2018-2019 :  de National 3 Groupe Hauts-de-France (Relégation)

Entraîneurs 

 01/07/2013 - 10/04/2018 :  Bruno Roux
 11/04/2018 - :  Sébastien Defaix

Anciens joueurs 
  Paul Moukila, joueur congolais, Ballon d'or africain 1974.
  Albert Bouanga, joueur international congolais.
 Louis Mafouta, footballeur international centrafricain
 Axel Disasi, joueur international français

Sources 
France Football

Senlis (Oise)
Senlis
Sport dans l'Oise